Modest Mouse (Скромная мышь) — американская инди-рок-группа, образованная в 1993 году в городке Иссаква (), штат Вашингтон, гитаристом Айзеком Броком, барабанщиком Джеремайа Грином и бас-гитаристом Эриком Джуди. Они базируются в Портленде. Начиная с дебютного альбома This Is a Long Drive for Someone with Nothing to Think About 1996-го года состав группы формируется вокруг этой неизменной тройки. Гитарист Джонни Мар (бывший участник The Smiths) присоединяется к группе в мае 2006-го года для работы над альбомом We Were Dead Before the Ship Even Sank, который достигнет первой позиции в Billboard 200.

Название группы происходит из отрывка рассказа «Пятно на стене» Вирджинии Вулф: «Хочется размышлять о чём-то приятном, и в этих размышлениях должна отражаться моя подсознательная вера в себя, ибо такие мысли наиболее приятны, и они нередко посещают даже самых скромных [modest], неприметных [mouse-coloured] людей, которые искренне убеждены, что они вовсе не склонны восхищаться собой.»

Участники группы

Настоящие 
 Айзек Брок (Isaac Brock) — гитара, вокал, банджо, укулеле (1993-настоящее)
 Эрик Джуди (Eric Judy) — бас-гитара, акустическая гитара (1993-настоящее)
 Джеремайа Грин (Jeremiah Green) — ударные, перкуссия (1993—2003, 2004-2023) (†)
 Joe Plummer — ударные, перкуссия (2004-настоящее)
 Tom Peloso — гитара, контрабас, клавишные, скрипка, горн (2004-настоящее)

Участники в турах 
 Jim Fairchild — гитара, вокал (2005, 2009-настоящее)
 Robin Peringer — гитара (2000—2003)

Бывшие участники 
 John Wickhart — бас-гитара (1994—1995)
 Dann Gallucci — гитара (1997—1998, 2003—2004)
 Benjamin Weikel — ударные (2003—2004)
 Джонни Мар — гитара, вокал (2006—2009)

Дискография

Альбомы 
 1996 — This Is a Long Drive for Someone with Nothing to Think About (Up Records)
 1997 — The Lonesome Crowded West (Up Records)
 2000 — The Moon & Antarctica (Epic Records) — в 2004 альбом был переиздан с новой обложкой и 4 новыми треками
 2004 — Good News for People Who Love Bad News (Epic Records)
 2007 — We Were Dead Before the Ship Even Sank (Epic Records)
 2015 — Strangers to Ourselves (Epic Records) — дата выхода 17 марта 2015 года
2021 — The Golden Casket (Epic Records)

Мини-альбомы 
 1994 — Blue Cadet-3, Do You Connect? (K Records) — ограниченное издание, все песни позднее включены в Sad Sappy Sucker
 1996 — Interstate 8 (Up Records) — все, кроме 2-х треков, позднее включены в Building Nothing Out of Something
 1997 — The Fruit That Ate Itself (K Records)
 1999 — Night On The Sun (Инди-лейбл) — японское виниловое издание состоит из 4-х треков, которые будут включены в Everywhere and His Nasty Parlour Tricks
 2001 — Everywhere and His Nasty Parlour Tricks (Epic Records) — содержит все треки с японского издания Night On The Sun, а также треки ранее не издававшиеся и не вошедшие в альбом The Moon & Antarctica
 2009 — No One's First And You're Next (Epic Records)

Сборники 
 2000 — Building Nothing Out of Something (Up Records) — содержит синглы и редкие треки 1996—1998 гг.
 2001 — Sad Sappy Sucker (K Records) — первые записи

Прочие издания 
 1993 — Tube-Fruit, All Smiles and Chocolate — Lo-fi запись Айзека Брока, 25 треков, 100 экз.
 1993 — Uncle Bunny Faces — Lo-fi запись Айзека Брока, 22 трека, менее 100 экз.
 2004 — Baron von Bullshit Rides Again (Epic Records) — официальный концертный альбом

Синглы

Промо

Примечания

Ссылки 
 

Инди-рок-группы США
Исполнители Epic Records
Музыкальные коллективы из штата Вашингтон
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году